Der World Cup of Pool 2017 war ein Poolbillardturnier in der Disziplin 9-Ball, das vom 13. bis 18. Juni 2017 in der York Hall in London stattfand. Es war die elfte Austragung des von Matchroom Sport veranstalteten Scotch-Doubles-Turniers.

Sieger wurde zum ersten Mal das österreichische Team. Mario He und Albin Ouschan besiegten im Finale die Amerikaner Shane van Boening und Skyler Woodward mit 10:6. Titelverteidiger waren die Taiwaner Ko Pin-yi und Chang Yu-Lung, die im Halbfinale gegen die USA ausschieden. Sie teilten sich den dritten Platz mit den Chinesen Wu Jiaqing und Dang Jinhu. Das deutsche Duo, Ralf Souquet und Thorsten Hohmann, schied im Achtelfinale gegen China aus.

Teilnehmer

Turnierplan

Weblinks 
 Offizielle Website
 World Cup of Pool 2017 bei azbilliards.com

Einzelnachweise 

2017
Poolbillardveranstaltung 2017
Billardturnier in London